

Patronyme 
 Émile Boutroux (1845-1921), philosophe et historien de la philosophie français.
 Léon Boutroux (1851-1921), chimiste français, frère d'Emile Boutroux.
 Pierre Boutroux (1880-1922), mathématicien et historien des sciences français, fils d'Émile Boutroux et neveu de Léon Boutroux.

Homonymie de patronyme
Homonymie
Patronyme français